A 2009-es Formula–2-es bajnokság volt a Formula–2 1984-es megszűnése óta az első szezon. A sorozat május 30-án Valenciában kezdődött és november 1-jén Barcelonában ért véget.

Versenyek 

Az eredeti tervek szerint itt is, csakúgy, mint a Formula–1-ben, 20 versenyző szerepelt volna. Ez a szám előbb 24-re, majd 25-re bővült. Bár Henry Surtees halála után a Donington Parkban csak 24 autó állt rajthoz, később a létszám ismét 25 lett.

† - Surtees a negyedik verseny második futamán, Brands Hatchben halálos balesetet szenvedett.

Tesztek 

Az első tesztsorozatot május 6-án tartották Snettertonban. Ezen a napon két tesztet tartottak, egyet reggel, egyet délután. A mezőny 24 tagjából 21 vett részt rajta.

A következő teszt 18-án volt Silverstone-ban, ekkor két száraz és egy esős szakasz volt.

Versenynaptár 

A versenynaptár nyolc helyszínből állt, minden versenyhétvégén két futamot rendeztek.

Eredmények

Végeredmény

Források

Külső hivatkozások 
 A sorozat hivatalos honlapja

Formula–2-es szezonok
F